Уилкинсон () — английская фамилия.

Персоналии 
 Уилкинсон, Алекс (род. 1984) — австралийский футболист, защитник.
 Уилкинсон, Гарри (1883—19??) — английский футболист.
 Уилкинсон, Глен (род. 1959) — австралийский снукерист.
 Уилкинсон, Говард (род. 1943) — английский футболист и тренер.
 Уилкинсон, Гэри (род. 1966) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Уилкинсон, Джеймс (1757—1825) — американский военный и политический деятель
 Уилкинсон, Джеймс Харди (1919—1986) — английский учёный в области вычислительной математики и компьютерных наук.
 Уилкинсон, Джефри (1921—1996) — английский химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 1973 год.
 Уилкинсон, Джон (1728—1808) — английский инженер и изобретатель.
 Гарднер Уилкинсон, Джон (1797—1875) — английский путешественник и писатель-египтолог, «отец» британской египтологии.
 Уилкинсон, Джонатан (род. 1965) — канадский политик.
 Уилкинсон, Джонни (род. 1979) — английский регбист, чемпион мира 2003 года.
 Уилкинсон, Джордж (1879—1946) — британский ватерполист, чемпион летних Олимпийских игр 1900, 1908 и 1912.
 Уилкинсон, Дэвид Тодд (1935—2002) — американский физик.
  (1922—2016) — английский физик.
 Уилкинсон, Кендра (род. 1985) — американская телезвезда и фотомодель.
 Уилкинсон, Колм (род. 1944) — ирландский певец (тенор).
 Уилкинсон, Лорен (род. 1989) — канадская гребчиха.
 Уилкинсон, Майк (род. 1981) — американский баскетболист.
 Уилкинсон, Норман (1878—1971) — английский художник.
 Уилкинсон, Сирил (1884—1970) — английский и британский крикетчик и хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1920 года.
 Уилкинсон, Стив (1941—2015) — американский теннисный тренер.
 Уилкинсон, Тейт (1739—1803) — английский актёр и театральный деятель.
 Уилкинсон, Теодор (1888—1946) — вице-адмирал ВМФ США, участник мировых войн.
 Уилкинсон, Тоби (род. 1969) — английский египтолог и учёный.
 Уилкинсон, Том (род. 1948) — английский актёр театра и кино.
 Уилкинсон, Тони (1948—2014) — британский археолог.
 Уилкинсон, Эдриан (род. 1977) — американская актриса.
 Уилкинсон, Эллен (1891—1947) — британский политик-лейбористка, министр образования.
 Уилкинсон, Энди (род. 1984) — английский футболист.

Топонимы 
 
 Уилкинсон — тауншип в округе Касс, штат Миннесота, США.